Guapimirim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guapimirim (ort), Rio de Janeiro, 
 Guapimirim (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar